Skagway – città dell'Alaska (USA)
Skagway – fiume del Canada e degli USA